, une ancienne localité en Californie.
 Putah Creek, une rivière au nord de la Californie.